El Centro Académico Romano Fundación (CARF), es una entidad sin ánimo de lucro originada en 1989 con el objetivo de apoyar la formación de los seminaristas y sacerdotes católicos. Los becados estudian en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma y la Universidad de Navarra. Varias entidades realizan actividades anualmente para recaudar fondos para la entidad.

La institución se formó cuando San Juan Pablo II pidió al beato Álvaro del Portillo, en ese momento, prelado del Opus Dei, que empezara una universidad en Roma para proporcionar una formación sólida a los futuros sacerdotes.

En sus casi 30 años de historia, cerca de 16.000 alumnos de 128 países se han beneficiado de sus ayudas para poder formarse en filosofía y teología.

Referencias 

Fundaciones de España